Квитко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Квитко, Анастасия (род. 1994) — российская модель.
 Квитко, Афанасия Зотовна (1912—1987) — советский учёный, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный деятель науки Киргизии.
 Квитко, Давид Юрьевич (1889—1942) — советский учёный философ.
 Квитко, Лев Моисеевич (1890—1952) — еврейский советский поэт.

См. также